A félig nyílt megnyitások közé tartozó francia védelem a sakkjátékban némi immobilitásért cserébe rugalmasságot és szilárdságot ad. Az alapja:

1. e4 e6.

Világos kezdő lépésben uralni akarja a centrumot. A sötét előkészíti a saját centrumtámadását. Következő lépésben általában a d5-t foglalja el. Így támadja világos e4 mezőjét. Hátránya a gyalogok mögé ragadt c8 futó, ami kissé leszűkíti a sötét lépéseinek lehetőségét a játék elején. Világos a királyszárnyi, míg a sötét a vezérszárnyi támadást részesíti legtöbbször előnyben.

Variációk

I. Winaver-változat 2. d4 d5 3. Hc3 Fb4 Sötét kísérlete a világos vezérszárnyának megtörésére. Ez gyakran kiegyensúlyozatlan pozíciót és sötét hosszú sáncát eredményezi.

II. Tarrash-változat 2. d4 d5 3. Hd2 - Világos elkerüli, hogy a vezérhuszár kötésbe kerüljön. Hátránya, hogy elállja a vezér és a c futó útját. Így lassíthatja a fejlődésben.

III. Betolós francia 2. d4 d5 3. e5 c5 Ezzel az egyszerű fejlődéssel világos nyomás gyakorolhat sötét királyszárnyára, míg a sötét abban bízik, hogy aláaknázhatja ellenfele d4-es gyalogláncát és f6-nál ellentámadhat, valamint előkészíti a Hc6 lépést.

IV. Cserefrancia 2. d4 d5 3. exd5 exd5 (lehetséges folytatása 4. Fd3 Hc6 5. He2 Fd6 6. Hbc3 Hge7 7. o-o o-o) Azok a játékosok, aki le akarják egyszerűsíteni a Francia védelem okozta bonyolult és zárt megnyitást, a játék elején gyakran használják ezt a változatot. De ez a leegyszerűsítés azt vonja magával, hogy egyik fél sem szerez előnyt. Sőt előfordulhat, hogy a lépések szimmetrikusok lesznek.

ECO-kód
Az ECO-ban (Encyclopaedia of Chess Openings) vagyis a Sakkmegnyitások enciklopédiájában a C00-tól a C19-ig tart.

Kapcsolódó szócikkek 
 Sakkmegnyitások listája

Sakkmegnyitások